Basso o Bassus, puede referirse a:

 Basso (apellido), apellido italiano.
 Bassó (apellido), apellido español de origen catalán.
 Basso (Nápoles), pequeñas habitaciones en la planta baja, propias de la ciudad de Nápoles.
 Basso (nombre), nombre de origen italiano.
 Basso Bicicletas, marca italiana de bicicletas.
 (49501) Basso, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Bassus (nomen), nomen romano.
 Fortaleza de Basso, fortaleza italiana situada en Florencia.
 Iglesia de San Basso, antigua iglesia italiana situada en Venecia, del siglo XI, reconvertida en sala de conciertos.
 Roggia Basso, en la Bassa Bergamasca ("Baja" o "Llanura de Bérgamo").
 San Basso, o Basso de Lucera, primer obispo de Lucera, mártir y santo, muerto en 118, festejado el 5 de diciembre.
 Teatro Ventidio Basso, teatro italiano situado en Ascoli Piceno.